Les élections municipales québécoises de 2013 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Côte-Nord

Aguanish

Baie-Comeau

Baie-Johan-Beetz

Baie-Trinité

Victor D'Amours, conseiller #2, devient maire de Baie-Trinité

Blanc-Sablon

Bonne-Espérance

Chute-aux-Outardes

Colombier

Fermont

Martin St-Laurent, conseiller #6, devient maire de Fermont

Forestville

Franquelin

Godbout

Gros-Mécatina

Élections partielles aux poste de conseillers
Organisées en raison de la démission en bloc de cinq conseillers pour protester contre le maire.
Élection par acclamation de Lloyd Robertson, Tina Leon, Marco Wellman et Brian Evans.
Élection le  de Clifford Morency au poste de conseiller #3 .

Havre-Saint-Pierre

L'Île-d'Anticosti

Élection partielle au poste de maire en . 
Déclenchée en raison de la démission du maire Jean-François Boudreault le .
Stéfan Tremblay, conseiller #1, assure l'intérim de la fonction de maire.
Élection de John Pineault, conseiller municipal, au poste de maire.

Les Bergeronnes

Les Escoumins

Longue-Pointe-de-Mingan

Longue-Rive

Natashquan

Pointe-aux-Outardes

Pointe-Lebel

Port-Cartier

Portneuf-sur-Mer

Ragueneau

Rivière-au-Tonnerre

Rivière-Saint-Jean

Sacré-Cœur

Saint-Augustin

Sept-Îles

Tadoussac

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Côte-Nord
Histoire de la Côte-Nord
 Résultat